Гусаково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гусаково — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Гусаково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Гусаково — деревня в Островском районе Псковской области.
 Гусаково — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Гусаково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Гусаково — село в Звенигородском районе Черкасской области.